Тарский — фамилия и топоним.

Известные носители 
 Тарский, Альфред (1901—1983) — польско-американский математик.
 Тарский, Николай Николаевич (1924—1962) — советский спортсмен и тренер.
 Тарский, Степан Филиппович — омский купец II гильдии.
 Тарский, Юрий Семёнович (род. 1920) — русский писатель и публицист

Топоним 
 Тарский — хутор, Курский район, Ставропольский край.

См. также 
 Тарский округ
 Тарский острог
 Тарский район
 Тарский уезд
 Тарский полумарафон